Sold at Auction – film del 1917 diretto da Sherwood MacDonald
 Sold at Auction – film del 1923 diretto da Charley Chase
 Sold at Auction – film del 1931 diretto da Harry Edwards